Amalrico I di Montfort (1028-1053) – signore di Montfort-l'Amaury
Amalrico II di Montfort (1056-1089) – signore di Montfort-l'Amaury
Amalrico III di Montfort († 1137) – signore di Montfort e conte d'Évreux
Amalrico IV di Montfort († 1140) – signore di Montfort-l'Amaury
Amalrico V di Montfort-Évreux († 1182) – conte d'Évreux
Amalrico VI di Montfort-Évreux († 1213) – conte d'Évreux
Amalrico VI di Montfort (1218-1241) – signore poi conte di Montfort-l'Amaury
Amalrico di Montfort (1242/1243–c.1300) – canonico di York